Escudo (spanisch/portugiesisch „(Wappen-)Schild“) ist der Name folgender Währungen:
 Portugiesischer Escudo
 Spanischer Escudo
 Kap-Verde-Escudo
 Escudo (Portugiesisch-Timor) (Escudo de Timor)
 Chilenischer Escudo (1962–1975)
 Mosambikanischer Escudo (1914–1980)
 

Escudo ist außerdem:
 Suzuki Escudo Pikes Peak, ein Rennwagen
 Escudo (Bier), eine chilenische Biermarke 

Siehe auch:
 Scudo (Münze)